Jméno a příjmení Ian Freeman se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ian Freeman (zápasník) (* 1966) – britský zápasník ve stylu MMA
 Ian Freeman (judista) (* 1973) – britský judista, účastník olympijských her v roce 1992